Грудиново — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Грудиново — деревня в Бешенковичском районе Витебской области.
 Грудиново — деревня в Шумилинском районе Витебской области.

Россия 
 Грудиново — деревня в Бежаницком районе Псковской области.